Puchar Tadżykistanu w piłce nożnej (tadż. Ҷомдорони Тоҷикистон) jest głównym pucharem narodowym w piłce nożnej w Tadżykistanie.

Zdobywcy Pucharu Tadżykistanu

Zobacz też 
 I liga tadżycka w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Historia na RSSSF 
 Piłka nożna w Tadżykistanie 

Tadżykistan
Rozgrywki piłkarskie w Tadżykistanie